Deux cols portent ce nom en France :
 le col Saint-Antoine entre Cannes et Vallauris dans les Alpes-Maritimes ;
 le col Saint-Antoine en Corse.